Peter Groenewegen ist der Name folgender Personen:

* Peter Groenewegen (Sozialwissenschaftler) (* 1952), niederländischer Sozial- und Umweltwissenschaftler 
 Peter D. Groenewegen (1939–2018), niederländisch-australischer Wirtschaftswissenschaftler